Натуральне число 420
 420 рік до нашої ери
 420 рік нашої ери